Lysá může být:

název obce

 Lysá (Stará Lysá), část obce Stará Lysá v okrese Nymburk
 Lysá (Votice), část města Votice v okrese Benešov
 Lysá (Horní Krupá), část obce Horní Krupá v okrese Havlíčkův Brod
 Lysá (Povrly), ZSJ obce Povrly v okrese Ústí nad Labem

 Stará Lysá, obec v okrese Nymburk
 Lysá nad Labem, město v okrese Nymburk
 Lysá nad Dunajcom, část slovenského města Spišská Stará Ves
 Lysá pod Makytou, slovenská obec v okrese Púchov

kopec
 
 Lysá (Šumava) (1229 m) – vrchol na Šumavě
 Lysá (Český les) (870 m) – vrchol v Českém lese
 Lysá (Slezské Beskydy) (544 m) – vrchol ve Slezských Beskydech
 Lysá (Hornosvratecká vrchovina) (455 m) – vrchol v Hornosvratecké vrchovině
 Lysá (Vizovická vrchovina) (388 m) – vrchol ve Vizovické vrchovině

Související články 
 Lysá hora
 Lysá nad Labem (zámek)

Externí odkazy